Hubbs ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Leavitt Hubbs (1894–1979), US-amerikanischer Ichthyologe
 Ken Hubbs (1941–1964), US-amerikanischer Baseballspieler
 Orlando Hubbs (1840–1930), US-amerikanischer Politiker
 Wayne Hubbs (1891–1965), US-amerikanischer Politiker

Hubbs ist Bestandteil folgender Firmierungen:

 Beardsley & Hubbs Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Habs